Činovi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisani su Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Navedenim Zakonom propisani su činovi, dodjela činova, promaknuća, te prava i obveze djelatne vojne osobe kojoj je dodijeljen. Izgled oznaka činova i dužnosti propisani su Odlukom o oznakama činova i dužnosti u OS RH.

Činovi i njihove oznake 
U Oružanim snagam Republike Hrvatske činovi su podjeljeni u tri, odnosno četiri skupine:
 činovi za vojnike, mornare i kadete
 činovi za dočasnike
 činovi za časnike:
 za niže časnike
 za više časnike
 činovi za generale, odnosno admirale.

Nazivi časničkih i generalskih/admiralskih činova razlikuju se od kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva, od činova u ratnoj mornarici.

Naziv činova za žene upotrebljava se u ženskom rodu.

Činovi u HKoV i HRZ 

Oznake činova za pripadnike Hrvatske kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane identične su, osim što su činovi kopnene vojske zlatne, a ratnog zrakoplovstva srebrne boje. Neko je vrijeme najniži časnički čin u Hrvatskoj vojsci bio čin zastavnika, ali je on ukinut kako bi se činovi uskladili s NATO-vim sustavom.

Činovi u HRM 
Činovi i njihove oznake za pripadnike Hrvatske ratne mornarice su:

Ljetna odora 
Naramenice ljetne odore Hrvatske ratne mornarice su:

Ukinuti činovi
Ukinuti činovi i njihove oznake su:

Izvori

Povezani članci 

 Oružane snage Republike Hrvatske
 Vojni čin
 Vojne oznake u OSRH
 Vojne odore u OSRH

Vanjske poveznice 
 Činovi u OSRH